Aleh nome artístico de Alexandre Josefino Ferreira é um cantor e compositor brasileiro.
Na década de 1990, integrou a banda de reggae Bantus, que abriu shows para a banda The Wailers, com William Magalhães, reintegra uma nova versão da Banda Black Rio, em 2004, lançou o álbum Mpbsoulsambagroove, que contém a canção Dona da Banca, gravada por Daniela Mercury, a versão de Aleh foi tema de A Diarista da Rede Globo.

Discografia 
Aleh Samba
Mpbsoulsambagroove
Bantus

Ligações externas 
 
 

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)